Live at the BBC (o At the BBC) es el nombre que se le da a una serie de álbumes de distintos artistas. A lo largo de los años, la BBC ha acogido y grabado actuaciones en directo. Muchas veces, incluso eran lanzados por la banda como parte de su discografía oficial. Live at the BBC puede referirse a los siguientes álbumes:

Live at the BBC (álbum de The Beatles)
Live at the BBC (álbum de Roy Orbison)
Live at the BBC (álbum de Dire Straits)
Live at the BBC (álbum de Electric Light Orchestra)
Live at the BBC (álbum de Fairport Convention)
Live at the BBC (álbum de Fleetwood Mac)
Live at the BBC (álbum de Robert Cray)
Live at the BBC (álbum de Shed Seven)
Live at the BBC (álbum de Marianne Faithfull)

Álbumes titulados At the BBC
Soft Cell at the BBC
Pixies at the BBC
At the Beeb (Queen)
At the BBC (álbum de Robert Palmer)
At the BBC (álbum de Siouxsie & the Banshees)
Hawkwind: At the BBC - 1972

Álbumes titulados Radio 1 Sessions
Live in Concert 1972-BBC Radio 1 (álbum de Atomic Rooster)
The Radio One Sessions (álbum de Syd Barrett)
Radio 1 Sessions (álbum de Big Country)
The Radio One Sessions (álbum de Cowboy Junkies)
The Radio One Sessions (álbum de The Damned)
Radio 1 Sessions (álbum de Generation X)
Radio 1 Sessions (álbum de Inspiral Carpets)

Otros títulos
BBC Live & In-Session, álbum de Motörhead.
The BBC Archives álbum de Iron Maiden.
Bubbling Up -- BBC Sessions, álbum de Primitives.
Bowie at the Beeb, álbum de David Bowie.
Swing the Heartache: The BBC Sessions, álbum de Bauhaus.
BBC in Session, álbum de The La's.